Бурачо́к голоно́жковый () — вид трав из рода Бурачок семейства .

Ареал и среда обитания 
Волго-Донской эндемик. Произрастает на юго-востоке европейской части России и соседней Украины. В России встречается в Самарской, Курской, Воронежской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областях. На Украине в Донецкой области.

Встречается в каменистых меловых степях по склонам южной экспозиции на меловом рухляке.

Описание 
Многолетнее растение. Представляет собой полукустарник. Цветок — актиноморфный в соцветии. Цветет в мае. Плод — стручок.

Охрана 
В России включен в Красные Книги Ростовской области и Ульяновской области, так же включен в Красную Книгу Украины и Красную Книгу Донецкой области.

Примечания

Литература 
 Червона книга Украïни, Том 2 Страница 581. Издательство — «Украïнська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1996

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской Области

Капустные
Флора Европы